Троја се може односити на:
 Троја, легендарни град и поприште Тројанског рата
 Троја (Аљенде), насеље у Мексику у општини Аљенде
 Троја (Лопез), насеље у Мексику у општини Лопез
 Троја (Фођа), насеље у Италији у округу Фођа
 Коле Троја (Терамо), насеље у Италији у округу Терамо

или:
 Троја (филм), амерички филм из 2004.
 Троја врата, југословенски филм из 1962.

или:
 ХК Троја/Јунгби, шведски клуб хокеја на леду